Pirámide puede referirse a:

 Pirámide, un cuerpo geométrico.
 Pirámide, construcción con forma piramidal.
 Pirámides de Egipto.
 Pirámide de Navidad

Biología y anatomía
Pirámide (tronco cerebral)
Piramidal (hueso)
Piramidal del abdomen
Piramidal de la pelvis
Piramidal de la nariz
Sistema piramidal o vía corticoespinal
Geometría molecular piramidal trigonal

Topónimos
 Nevado Pirámide, montaña de los Andes ubicada en Perú.
 Pirámides, plaza y estación de Metro, en Madrid.
 Puerto Pirámides, localidad argentina en la provincia del Chubut.

Uso alegórico o metafórico
 Estafa piramidal, sistema de negocio fraudulento.
 Pirámide social.
 Pirámide del feudalismo.
 Pirámide de Maslow, de la jerarquización de las necesidades humanas. 
 Diagrama piramidal, un tipo de representaciones gráficas.
 Pirámide de población, de la estructura de la población por sexo y edad.
 Pirámide alimentaria o nutricional, de las proporciones adecuadas de alimentos o nutrientes en la dieta diaria.
 Estilo piramidal, sistema estratégico de fútbol.

Véase también